Оласагути́я () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 19,6 км². Население — 1762 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Olazti 
 

Муниципалитеты Наварры